Домбро́вский (, ж. р.: Dąbrowska, мн. ч.: Dąbrowscy, dąbrowa = дубрава) — польская фамилия. Известные носители:

 Домбровский, Август (1845—1927) — латвийский предприниматель и меценат.
 
 Домбровский, Алексей Владимирович (1882—1954) — русский и советский военачальник, капитан 2-го ранга.
 Домбровский, Анатолий Иванович (1934—2001) — советский писатель, прозаик и редактор, общественный деятель.
 Домбровский, Андрей Анатольевич (род. 1995) — украинский футболист.
 
 Домбровский, Вадим Александрович (род. 1958) — советский украинский пловец.
 Домбровский, Василий Федорович (1810—1845) — российский историк.
 
 Домбровский, Владислав Александрович (1854—1917) — русский архитектор польского происхождения.
 Домбровский, Влодзимеж — польский активист национального движения, политик.
 
 Домбровский, Георгий Арсеньевич (1920—1996) — советский учёный в области механики, педагог высшей школы.
 Домбровский, Дариуш (род. 1965) — польский историк, автор фундаментального исследования генеалогии потомков Мстислава Великого.
 Домбровский, Дмитрий Георгиевич — российский гипнотизёр и телеведущий.
 
 Домбровский, Кароль (род. 1991) — литовский биатлонист.
 Домбровский, Кирилл Иванович (1913—1997) — советский режиссёр и сценарист, писатель-фантаст.
 Домбровский, Ласло (Станислав Сергеевич; 1894—1982) — венгерский художник.
 Домбровский, Маврикий-Пантелеймон Антонович — русский полковник, георгиевский кавалер
 Домбровский, Николай Григорьевич (1898—1987) — основоположник научной школы в области экскаваторостроения.
 Домбровский, Николай Северьянович (1897—1973) — театральный режиссёр, заслуженный деятель искусств РСФСР (1958).
 Домбровский, Олег Иванович (1914—1994) — археолог-антиковед, художник-реставратор, педагог, исследователь Крыма.
 Домбровский, Павел Каэтанович (1848—после 1917) — генерал-лейтенант, участник русско-турецкой и русско-японской войны.
 Домбровский, Роман (род. 1972) — польский и турецкий футболист, игрок сборной Польши.
 Домбровский, Сигизмунд Владиславович (1883—1953) — русский и советский архитектор, градостроитель и преподаватель.
 Домбровский, Станислав Владимирович (род. 1979) — украинский актёр, блогер, поэт и журналист.
 Домбровский, Тадеуш (род. 1979) — польский поэт, редактор.
 Домбровский, Франтишек (1904—1962) — польский военный деятель, майор.
 Домбровский, Франц Викентьевич (1851—1909) — прозаик, переводчик.
 Домбровский, Франц Мартынович (ум. 1866) — российский историк, этнограф и публицист; коллежский асессор.
 Домбровский, Эрнст фон (1896—1985) — австрийский гравер и иллюстратор.
 Домбровский, Юрий Осипович (1909—1978) — русский поэт, прозаик и литературный критик, мемуарист, археолог, журналист.
 Домбровский, Ян Генрик (1755—1818) — польский дивизионный генерал, создатель польских легионов.
 Домбровский, Ярослав (1836—1871) — польский и французский революционер и военачальник.

См. также 
 Домбровский — польский дворянский герб
 
 XIII интербригада им. Ярослава Домбровского
 Домбровский повят — повят (район) в Польше